Wulfsberg steht für:
 Wulfsberg (Poseritz), Ortsteil der Gemeinde Poseritz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wulfsberg (Köhn), Ortsteil der Gemeinde Köhn im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Strzmiele (historisch: Wulfsberg, dt. Stramehl), Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Wulfsberg, Erhebung in den Ruhner Bergen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Wulfsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Niels Wulfsberg (1775–1852), norwegischer Pfarrer, Herausgeber und Zeitungsredakteur